Ела́т () — 

 один із кентаврів;
 син Аркаса, батько Стімфала, Леаніри, Єгипта, Кілла, Перея, Ісха, засновник Елатеї;
 цар лапітів у Ларісі, батько аргонавтів Кенея та Поліфема.
 лапіт, батько Ісхія, з ким одружилася Короніда, яка вже була вагітна від Аполлона Асклепієм.